Herzogenrath - stad in Duitsland
Land van 's-Hertogenrade - een uit losse gebieden bestaande heerlijkheid met het stadje als bestuurskern, in het grensgebied van het huidige Nederland en Duitsland